Паулюс Йозеф «Пауль» Ферхёвен (), в нидерландской транскрипции Па́ул Верху́вен (, МФА: ; 23 июня 1901, Унна — 22 марта 1975, Мюнхен) — немецкий кинорежиссёр, актёр и сценарист.

Биография 
Родился в 1901 году в Унне в семье, происходящей из Нидерландов, однако со своим полным тёзкой и однофамильцем (при написании латиницей) — Полом Верховеном — никаких родственных связей не имел. Рос в Вестфалии в окружении своих тринадцати братьев и сестёр, сначала хотел стать архитектором и учился в художественной школе, но вскоре обратился к театру. Не получив систематического сценического образования, брал частные уроки у дортмундского актёра , который помог Ферхёвену перебраться в Мюнхен, где на его талант обратила внимание главный режиссёр . После ангажементов в Дрездене и Франкфурте-на-Майне смог поступить в театр . В начале 1930-х начал кинокарьеру в качестве актёра, а в 1937 году фильм по оперетте Штрауса «Летучая мышь» стал его режиссёрским дебютом.

В 1942 году фильм Ферхёвена «Великая тень» получил премию Биеннале на Венецианском кинофестивале.

Женился на актрисе , в их семье было трое детей:  (стала актрисой и театральным режиссёром, вышла замуж за Марио Адорфа), Моника и Михаэль (готовился к карьере врача, но в итоге также стал актёром и режиссёром). Ещё один сын родился от связи с  —  (стал известным зоологом).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Самоучки